Curti ima više značenja:
 Curti, Belluno
 Curti, Caserta
 Curti, Salerno